Il termine Raphia può indicare:

Raphia (botanica), genere di palma da fibra
Raphia (geografia), città della Palestina
Raphia (zoologia), genere di farfalle notturne della famiglia Noctuidae